Pavićević ist der Familienname folgender Personen:

 Borka Pavićević (1947–2019), jugoslawische bzw. serbische Kulturschaffende
 Ivona Pavićević (* 1996), montenegrinische Handballspielerin
 Luka Pavićević (* 1968), serbischer Basketballtrainer
 Mila Pavićević (* 1988), kroatische Schriftstellerin
 Mišo Pavićević (1915–1995), jugoslawischer Politiker, Gewerkschaftsfunktionär und Diplomat
 Radisav Pavićević (1951–2019), serbischer Handballspieler
 Savo Pavićević (* 1980), montenegrinischer Fußballspieler